Соревнования по волейболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 10 по 24 августа. Приняли участие 12 команд по 12 человек.

Медалисты

Квалификация

Составы

Соревнование

Групповой этап 
Время указано местное (UTC+8)

Группа А

Группа В

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Лучшие игроки 
 MVP — 
 Лучший в атаке — 
 Лучший на блоке — 
 Лучший на подаче — 
 Лучший в защите — 
 Лучший на приёме — 
 Лучший связующий — 
 Лучший либеро —

Самые результативные 
Игроки команд, участвовавших в матчах плей-офф

Ссылки 
 Результаты соревнований  
 Олимпийский турнир  на сайте FIVB 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2008